Aldo Amaduzzi – economista, accademico e rettore italiano
 Giovanni Cristofano Amaduzzi –  abate, filologo classico e filosofo italiano
 Umberto Amaduzzi – notaio e politico italiano